Лазарьково — название населённых пунктов в России:

 Лазарьково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Лазарьково — деревня в Молоковском сельском поселении Молоковского района Тверской области.
 Лазарьково — деревня в Обросовском сельском поселении Молоковского района Тверской области.